Gerald Fischbach ist der Name folgender Personen:

* Gerald Fischbach (Musiker) (Gerald Frederick Fischbach; * 1942), US-amerikanischer Violinist und Hochschullehrer 
 Gerald D. Fischbach (Gerald David Fischbach; * 1938), US-amerikanischer Neurowissenschaftler und Hochschullehrer